A 2019-es W Series brit nagydíj a 2019-es szezon hatodik és egyben utolsó fordulója volt, amelyet a Brands Hatch versenypályán tartottak meg augusztus 11-én. Ez az esemény a DTM brit fordulójának betétfutama volt. Az első rajtkockát a brit Jamie Chadwick szerezte meg, és a futamot pedig a brit Alice Powell nyerte meg.

Eredmények

Kvalifikáció

Verseny

A bajnokság állása a verseny után

További információk 
A teljes futam megtekintése a YouTube videómegosztó oldalán

Jegyzetek 

Autóversenyzés az Egyesült Királyságban
Egyesült Királyság